Pierwsza tabela obejmuje rezultaty kierowców zespołu Brabham w Formule 1. Druga tabela obejmuje prywatne zespoły, które korzystały z samochodów Brabham.

Wyniki

Zespół fabryczny

Inne zespoły 

Brabham